FEWO hat in verschiedenen Schreibweisen unterschiedliche Bedeutungen:
 FeWO steht für die chemische Verbindung Ferberit (FeWO4), siehe Wolframit 
 FeWo steht für Ferienwohnung
 FeWo umgangssprachliche und organisatorische Abkürzung für die Allgäuer Festwoche

FEWO